El término mediana puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la estadística, a la mediana, el valor que ocupa la posición central de un conjunto de observaciones ordenadas (el 50 por ciento de las observaciones son mayores que este valor y el otro 50 por ciento son menores);
 en geometría, a la mediana, la línea que une cualquier vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto;
 en arqueología, a la mediana, un yacimiento arqueológico romano en la ciudad serbia de Niš;
 en el tráfico, a la mediana, la separación que impide el paso entre los carriles de dirección contraria en una calzada;
 en geografía, a la Mediana de Aragón, un municipio español de la provincia de Zaragoza.